Национальная ассоциация телерадиовещателей:

 Национальная ассоциация телерадиовещателей (Россия)
 Национальная ассоциация телерадиовещателей Казахстана